Stati Uniti d'America
Eagle Harbor – città della Contea di Prince George's, Maryland
Eagle Harbor – township della Contea di Keweenaw, Michigan